Список країн за виробництвом кукурудзи — ранжований за обсягами (метричні тонни) інформаційний список держав, які є найбільшими світовими виробниками кукурудзи.

Виробництво  
Джерело даних: Міністерство сільського господарства США().

Кінцеві запаси  
Джерело даних: Міністерство сільського господарства США ().

Примітки  

Садівництво та городництво
кукурудза